John Richard Hicks, um economista britânico
Taylor Hicks, um cantor americano

Desambiguação